Oca ima više značenja:
 Oca, Varese
 Oca, Verona